Piłka siatkowa mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019 – zawody w siatkówce, które odbyły się w chińskim Wuhanie w dniach 20–26 października 2019 roku podczas igrzysk wojskowych.

W turnieju brało udział łącznie 10 drużyn męskich, które w pierwszej rundzie rywalizowały w dwóch grupach. Do półfinałów awansowały 2 najlepsze drużyny z każdej z grup. 3 i 4 drużyna z każdej grupy zagrały mecz o 5–8 miejsce. Mistrzostwa rozgrywane były w Jianghan University Gymnasium.

Medaliści 

Źródło:

Faza grupowa 
 Legenda
 {| class="wikitable" align="center" "background:gold;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="font-size:90%; border:1px solid #999999;border-collapse:collapse"
|-
| style="background:#cfc; width:2em;"| ||Awans do fazy półfinałowej
| style="background:#FFFFCC; width:2em;"| ||Walka o pozycję 5 – 8
| style="width:2em;"| ||Walka o pozycję 9 – 10
|}
 Punktacja: 3 pkt – 3:0 i 3:1; 2 pkt – 3:2; 1 pkt – 2:3; i 0 pkt – 1:3 i 0:3

Grupa A 

 z grupy A do fazy półfinałowej awansowały dwa pierwsze zespoły
 Wyniki:
 20 października 2019 (QAT) – (VEN) : 3–0 (27–25, 25–22, 25–21)
 20 października 2019 (CHN) – (FRA) : 3–0 (25–17, 25–16, 25–16)
 21 października 2019 (BRA) – (QAT) : 3–0 (25–12, 25–20, 25–20)
 21 października 2019 (CHN) – (VEN) : 3–0 (25–16, 25–13, 25–21)
 22 października 2019 (FRA) – (VEN) : 3–1 (25–20, 20–25, 25–22, 26–24)
 22 października 2019 (CHN) – (BRA) : 3–0 (27–25, 25–16, 25–15)
 23 października 2019 (BRA) – (VEN) : 3–1 (25–16, 25–19, 23–25, 26–19)
 23 października 2019 (QAT) – (FRA) : 3–0 (25–22, 25–19, 25–22)
 24 października 2019 (BRA) – (FRA) : 3–0 (25–16, 25–13, 25–17)
 24 października 2019 (QAT) – (CHN) : 3–0 (25–22, 25–22, 25–22)

Grupa B 

 z grupy B do fazy półfinałowej awansowały dwa pierwsze zespoły
 Wyniki:
 20 października 2019 (KOR) – (IRN) : 3–1 (25–18, 24–26, 25–18, 26–24)
 20 października 2019 (PAK) – (NED) : 3–0 (25–17, 25–11, 25–15)
 21 października 2019 (KOR) – (PAK) : 3–2 (19–25, 21–25, 25–17, 25–21, 15–12)
 21 października 2019 (IRN) – (CAN) : 3–1 (23–25, 25–18, 25–10, 25–14)
 22 października 2019 (PAK) – (CAN) : 3–0 (25–16, 25–16, 25–20)
 22 października 2019 (KOR) – (NED) : 3–0 (25–16, 25–9, 26–12)
 23 października 2019 (IRN) – (NED) : 3–0 (25–5, 25–912, 26–15)
 23 października 2019 (KOR) – (CAN) : 3–0 (25–16, 25–17, 25–19)
 24 października 2019 (NED) – (CAN) : 3–1 (24–26, 25–23, 25–21, 25–20)
 24 października 2019 (PAK) – (IRN) : 3–1 (25–27, 25–20, 25–23, 25–22)

Faza półfinałowa

Mecz o złoty medal

Mecz o brązowy medal 
 26 października 2019  – : 3–0 (25–20, 25–21, 25–16)

Mecz o 5–6 miejsce

Mecz o 7–8 miejsce 
 26 października 2019   – : 3–2 (25–15, 22–25, 21–25, 25–16, 15–5)

Mecz o 9–10 miejsce 
 25 października 2019   – : 3–2 (21–25, 30–28, 23–25, 26–24, 15–9)

Końcowa klasyfikacja 

Źródło:.

Zobacz też 
 Piłka siatkowa na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mężczyzn